Эго́й Марти́нес де Эстеба́н (Эго́й Марти́нес; ; род. 15 мая 1978 года в Эчарри-Аранас, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Euskaltel-Euskadi.

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Незавершённые статьи о велогонщиках
Велогонщики Испании